Lamont Johnson est un acteur américain né le .
 Lamont Johnson est un réalisateur américain né le .